|}

Die Bahnstrecke Vercelli–Casale–Valenza ist eine Bahnstrecke in Italien, gebaut vom Königreich Sardinien. Sie wurde am 22. März 1857 eröffnet.

Der zum 14. Juni 2013 eingestellte Personenverkehr zwischen Vercelli und Casale Monferrato sollte 2019 wiederaufgenommen werden; diese Pläne kamen jedoch nicht zur Ausführung.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont